Lohit peut être :
 Lohit, rivière de l’Arunachal Pradesh, dans l’Inde du Nord
 Lohit, district administratif de l’Arunachal Pradesh, dans l’Inde du Nord
 Lohit, police d'écriture de Red Hat